Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel: Duty Free Tennis Championships) van 2021 vond plaats van zondag 7 tot en met zaterdag 13 maart 2021 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de 21e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2021. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Simona Halep was haar titel niet komen verdedigen, vanwege een onderrugblessure.

De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij in de tweede ronde. Evenzo verging het de als vijfde geplaatste Nederlandse Kiki Bertens.

Het negende reekshoofd, Garbiñe Muguruza uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Barbora Krejčíková in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Muguruza wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Dubai op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 221.500 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als tiende geplaatst – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Elise Mertens en Aryna Sabalenka, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar zij verloren hun openingspartij in de tweede ronde.

Het als achtste geplaatste duo Alexa Guarachi en Darija Jurak won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Chinese koppel Xu Yifan en Yang Zhaoxuan in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Chileense Guarachi had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Kroatische Jurak zes.

Elise Mertens was de enige Belgische deelneemster.

Vier Nederlandse speelsters deden mee:
 Demi Schuurs en de Amerikaanse Nicole Melichar waren het derde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen.
 Kiki Bertens en Lesley Pattinama-Kerkhove kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Rosalie van der Hoek en Eden Silva (VK) waren via een wildcard tot het toernooi toegelaten maar zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Dubai 2021
Dubai